Desertoniscus är ett släkte av kräftdjur. Desertoniscus ingår i familjen Trachelipodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Desertoniscus